Alexanderstraße 33 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 33 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 33 (Darmstadt)